Sezóna 2021/2022 je 27. sezónou Třince v české extralize. Hlavním trenérem je Václav Varaďa.

Za Třinec v roce 2021/2022 hráli

Odchody před sezonou 
 Matěj Stránský do HC Davos 
 Ralfs Freibergs do Dinamo Riga (KHL)
 Michael Špaček do Frölunda HC
 Jakub Štěpánek do Brûleurs de Loups de Grenoble (Francie) 
 Martin Gernát do HC Lausanne
 Jack Rodewald do TPS Turku

Přípravné zápasy před sezonou 
 10.8.2021 AZ Heimstaden Havířov - HC Oceláři Třinec	 3:2sn (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)
 12.8.2021 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec	 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
 17.8.2021 HC Frýdek-Místek - HC Oceláři Třinec	 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
 19.8.2021 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera	 2:1sn (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)

Generali Česká Cup 2022

Hokejová liga mistrů

Základní část 

 Poznámka - 13 kolo, 28 kolo, 43 kolo, 58 kolo - nehráli

Statistiky v play off

Reference 

Sezóny HC Oceláři Třinec
Lední hokej v Česku v roce 2021
Lední hokej v Česku v roce 2022